Лондон 1932 — шахматный турнир, который проходил с 1 по 15 февраля 1932 года в Лондоне.

Турнирная таблица

Литература 
 Греков Н. И. История шахматных состязаний. 2-е изд. М.: Физкультура и туризм, 1937. С. 122.

Ссылки 
 Партии турнира на сайте PgnMentor.com

Лондон (шахматный турнир)
Февраль 1932 года
1932 год в шахматах
1932 год в Лондоне